

Televisione 

 Televideo – servizio teletext della RAI
 TeleVideo – canale colombiano del gruppo Mediapro 
 Tele Video Agrigento – rete televisiva italiana regionale

Aziende 

 TeleVideo – società statunitense produttrice di terminali
 TeleVideo SAS – azienda colombiana produttrice di appartati audio/video